André Lemelin (né en 1958), conteur et écrivain québécois
David Lemelin (né en 1973), journaliste et homme politique québécoise
Réjean Lemelin (né en 1954), gardien canadien de hockey sur glace
Roger Lemelin (1919-1992), écrivain et journaliste canadien